Ulica Władysława Reymonta w Katowicach
 Ulica Władysława Reymonta w Poznaniu
 Ulica Władysława Reymonta w Opolu
 Ulica Władysława Reymonta w Rybniku
 Ulica Władysława Reymonta we Wrocławiu
 Ulica Władysława Reymonta w Sosnowcu 
Zobacz też:
 Plac Władysława Reymonta w Łodzi

Reymonta